Матвей Тальковский:
 Тальковский, Матвей Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 8748; 26 ноября 1851.
 Тальковский, Матвей Степанович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 4899; 25 декабря 1833.